Urbano da Macedônia — um dos "Setenta Discípulos"
 Urbano (usurpador romano) — usurpador romano no século III

Desambiguações de antropônimos